hrabstwo Bourbon (ang. Bourbon County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Bourbon (ang. Bourbon County) w USA, w stanie Kentucky